Wangen ist der Name folgender Orte im Kanton Zürich:

 Wangen bei Dübendorf, Ortsteil der Gemeinde Wangen-Brüttisellen
 Wangen (Küsnacht), Weiler in der Gemeinde Küsnacht